Jean Paulo Fernandes — ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro
 Jean Paulo Fernandes Filho — futebolista brasileiro que atua como goleiro
 Jean Raphael Vanderlei Moreira — futebolista brasileiro que atua como meia

Desambiguações de antropônimos